L'édition 1988 de la Supercoupe de l'UEFA a opposé en finale le FC Malines, vainqueur de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, et le PSV Eindhoven, vainqueur de la Coupe des clubs champions. La finale s'est déroulée en match aller-retour.

Lors de la première rencontre en Belgique, John Bosman inscrit deux buts pour Malines et Stan Valckx marque un but contre son camp. Malines gagne 3 buts à 0. Lors du match retour, Johann Gillhaus marque à la  pour Eindhoven. Au total des deux rencontres, le FC Malines remporte l'édition 3 buts à 1.

Matchs

Match aller

Match retour

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe des clubs champions européens 1987-1988 
 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe de football 1987-1988

Lien externe 
  Résumé de la rencontre sur UEFA.com

1988
Événement sportif international en Belgique
Événement sportif international aux Pays-Bas
Compétition de football en Belgique
Compétition de football aux Pays-Bas
Face-à-face du FC Malines
Face-à-face du PSV Eindhoven
Football en Belgique en 1989
Sport aux Pays-Bas en 1989
Sport en février 1989
Événement sportif à Eindhoven
Football MS